Saint-Brieuc Armor Agglomération ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Côtes-d’Armor in der Region Bretagne. Er wurde am 5. Dezember 2016 gegründet und umfasst 65 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Saint-Brieuc.

Gründung 
Als Nachfolgeorganisation der Gemeindeverbände Centre Armor Puissance 4, Sud-Goëlo, Quintin Communauté und Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor sowie der Gemeinde Saint-Carreuc (Pays de Moncontour) entstand sie mit Wirkung vom 1. Januar 2017.

Mitgliedsgemeinden 
Saint-Brieuc Armor Agglomération besteht aus folgenden 32 Gemeinden:

Weblinks 

SaintBrieuc Armor
Département Côtes-d’Armor
Gegründet 2016